Le nom Madera peut désigner :

Patronyme
 Miguel Marcos Madera (né en 1985), un footballeur espagnol.

Toponymie
 Madera, une ville située en Californie, siège du comté de Madera ;
 Madera, dans l'État de Chihuahua au Mexique ;
 Madera, une station du métro de Medellín en Colombie
 en Pologne
 Madera, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Madera, un village de la voïvodie de Łódź
 Madera, un village de la voïvodie de Poméranie

Autres
 Madera, ou Dame Madera, est une créature légendaire en Birmanie.
Homonymie de localités